Kalsaka peut désigner :
 Kalsaka, un département dans la province du Yatenga et la région du Nord au Burkina Faso ;
 Kalsaka, le village chef-lieu de ce département ;
 Kalsaka-Foulbé, un autre village de ce département ;
 Kalsaka-Silmi-Mossi, un autre village de ce département.